Karol Nittman (1863-1929), nauczyciel, literat
 Tadeusz Nittman (1896-1942), oficer, literat
 Wanda Nittman (1867-1931), aktorka, nauczycielka